BJS peut faire référence à :
 Bharatiya Jan Sangh, un parti indien ayant donné naissance au Bharatiya Janata Party ;
 .